Малохабыкский сельсовет — сельское поселение в Идринском районе Красноярского края.

Административный центр — деревня Малый Хабык.

Сельсовет образован 27 сентября 1996 года Законом № 11-337 из части территории Большехабыкского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — деревня Малый Хабык.

Местное самоуправление 
 Малохабыкский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 7

 Глава муниципального образования
 Трусов Сергей Николаевич. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Идринского района
Сельские поселения Красноярского края